«Прощальный поцелуй» () — американская драма 2006 года, снятая режиссёром Тони Голдуином. Является ремейком итальянского фильма «Последний поцелуй» («L’ultimo Bacio») 2001 года.

Сюжет 
Девушка Майкла, красавица Дженна, ждёт ребёнка. И всё идёт как по маслу в тихой и безупречной жизни мужчины. Лучшие друзья один за другим женятся, постепенно понимая, что пришло время свить гнездо. Но вот на одной из свадеб, Майкл знакомится с очаровательной красавицей Ким. И уверенность Майкла в том, что же ему нужно от жизни, улетучивается — когда он рядом с Ким, чувствует, что живёт, но как далеко его может завести жажда жизни? Готов ли он забыть о том, что уже имеет ради того, чего вообще может не быть? Между тем, каждый из друзей Майкла сталкивается со своими трудностями, принимая решения, меняющие их жизнь.

В ролях 
 Зак Брафф — Майкл
 Джасинда Барретт — Дженна
 Рэйчел Билсон — Ким
 Кейси Аффлек — Крис
 Майкл Уэстон — Иззи
 Эрик Кристиан Олсен — Кенни
 Марли Шелтон — Адрианна
 Лорен Ли Смит — Лиза
 Гарольд Рэмис — Профессор Боулер
 Блайт Дэннер — Анна
 Том Уилкинсон — Стивен

Съёмки 
Большая часть съёмок проходила в окрестностях города Мэдисон, штат Висконсин. Брафф принимал участие в записи саундтрека. Тизер-трейлер фильма был опубликован на официальном сайте актёра в середине июня 2006 года.

Кассовые сборы 
В США и Канаде картина собрала $11 614 790 и $4 118 563 в мировом прокате (около $2 508 416 в Великобритании), в итоге принеся создателям лишь $15 848 512.

Саундтрек 
 «Chocolate» — Snow Patrol
 «Star Mile» — Joshua Radin
 «Pain Killer» — Turin Brakes
 «Warning Sign» — Coldplay
 «Ride» — Cary Brothers
 «El Salvador» — Athlete
 «Hide and Seek» — Имоджен Хип
 «Reason Why» — Rachael Yamagata
 «Hold You In My Arms» — Ray LaMontagne
 «Prophecy» — Remy Zero
 «Paper Bag» — Fiona Apple
 «Today’s the Day» — Aimee Mann
 «Arms Of A Woman» — Amos Lee
 «Cigarettes & Chocolate Milk (Reprise)» — Rufus Wainwright
 «Paperweight» — Schuyler Fisk & Joshua Radin

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Трейлер фильма
 
 
 

Фильмы США 2006 года
Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2006 года
Романтические комедийные фильмы 2000-х годов
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы на английском языке
Фильмы Тони Голдуина